Карасан — місцевість і санаторний комплекс на Південному узбережжі Криму
 Карасан — назва селища Утьос Алуштинської міської ради Автономної Республіки Крим до 1944 року